Язница —  приток Великой, вытекает из озера Язно
 Язница —  приток Ущи, вытекает из озера Язно